Фамилија Роча има више значења:

 Фамилија Роча, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Роча, Ехидо Тула Парсела Сетента и Трес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику